S-плоскость — комплексная плоскость, определённая двумя взаимно перпендикулярными осями, одна из которых называется мнимой осью, а другая — действительной осью. S-плоскость является простейшим случаем комплексной плоскости. Каждой точке на плоскости ставится в соответствие некоторое комплексное число , причём  часто имеет физический смысл частоты. Широко применяется в комплексном анализе, теории управления и обработке сигналов. На s-плоскости удобно проводить исследование процессов и систем, вместо анализа во временной области.

Функция  от времени может быть перенесена на s-плоскость с помощью интеграла Лапласа:

См. также 
 z-плоскость
 Преобразование Лапласа
 Передаточная функция

Теория управления